De Koeweitse voetbalbeker (Arabisch: كأس أمير الكويت) is een jaarlijkse voetbalcompetitie in Koeweit, die werd opgericht in 1962. Het toernooi wordt doorgaans Emir Cup of kass el ameer genoemd en is de jaarlijkse afsluiting van het nationale voetbalseizoen. In een knock-outsysteem spelen Koeweitse voetbalclubs tegen elkaar, beginnend in ronde één met twaalf deelnemers. Qadsia SC won de meeste jaargangen: zestien maal won de club de beker.

Overzicht

Zie ook 
 Premier League (Koeweit)